een sportploeg van elf spelers, meestal een voetbalelftal
 een groep van 11
 Elftal, een dichtvorm bedacht door Drs. P